Cagny (Calvados)
Cagny (Somme)